Koschina ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Koschina (* 1939), österreichischer Boxer
 Dieter Koschina (* 1962), österreichischer Koch